Xylohypha är ett släkte av svampar. Xylohypha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xylohypha